Rehfuess ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Rehfuess (* 1976), deutsche Epidemiologin und Hochschullehrerin
 Karl-Eugen Rehfuess (* 1933), deutscher Bodenkundler und Forstwissenschaftler